ТХН — многозначная аббревиатура:
 ТХН — тяжелая хроническая нейтропения
 ТХН — трихлоранизол

См. также 
  — аббревиатура латиницей
  — аббревиатура латиницей